Caillet peut désigner :

Personnalités 
 Albert Caillet (1901–1925), footballeur français.
 César Caillet (1974–), acteur chilien.
 Francis Caillet (1910–1962), homme politique français.
 Jean-Philippe Caillet (1977–), footballeur français.
 Joseph Caillet (1917–1962), militaire français.
 Marie Caillet (1991–), romancière française.
 
 
 Romain Caillet (1977–), consultant français spécialiste du jihad.

Hydronyme

 Rivière Caillet, un affluent de la baie James dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme